Романьези () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Романьези, Анри (1912—1999) — французский миколог.
 Романьези, Антуан Жозеф Мишель (1781—1850) — французский композитор итальянского происхождения.
 Романьези, Джованни Антонио (1690—1742) — французский актёр и писатель итальянского происхождения.